Birjukow (alternative Schreibweisen Biryukov, Biriukov oder Birukoff; ) ist der Familienname folgender Personen:
 Denis Sergejewitsch Birjukow (* 1988), russischer Volleyballspieler
 Jewgeni Nikolajewitsch Birjukow (* 1986), russischer Eishockeyspieler
 José Biriukov (* 1963), spanisch-russischer Basketballspieler

 Pawel Iwanowitsch Birjukow (1860–1931), russischer Herausgeber und Pazifist, siehe Paul Birukoff
 Pjotr Pawlowitsch Birjukow (* 1951), russischer Bauingenieur und Politiker
 Serafim Kirillowitsch Birjukow (1913–1992), sowjetisch-russischer Generalleutnant 

Biryukov steht für:
 (2477) Biryukov, Asteroid des mittleren Hauptgürtels

Siehe auch:
 Birjukowa, weibliche Form des Nachnamens